Mangelsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mangelsdorff (1928–2005), deutscher Jazzposaunist
 Emil Mangelsdorff (1925–2022), deutscher Jazzsaxofonist
 Lilo Mangelsdorff (* 1951), deutsche Filmemacherin
 Simone Mangelsdorff (1931–1973), deutsche Opernsängerin

Siehe auch
 Mangelsdorf